Plaats in Indonesië
 Ketanggung (Sampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Ketanggung (Sudimoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java